Björkhultsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björkhultsjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (13,3 ha)
Björkhultsjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (23,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn